Флаг муниципального образования посёлок Ни́жняя По́йма Нижнеингашского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3914.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба посёлка в красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле с серебряной решетчатой чернью, оконечностью — опрокинутое пониженное серебряное стропило, сопровождаемое вверху золотым трилистником с заострёнными листьями».

Обоснование символики 
Жёлтый трилистник — символ богатства и многообразия земли и населения посёлка, а также состава муниципального образования из трёх поселений.

Мелкая решётка — указывает на название деревни Решотинская, основанной в XIX веке, на месте которой возведён посёлок Нижняя Пойма и на наименование современной узловой железнодорожной станции Решоты.

Красный цвет — красива природа, храбрые и смелые сибирские люди, самая восточная часть земли Краснояроской.

Примечания